BAS har flere betydninger:
 Building automation system – Bygningsautomatiksystem
 Bachelor of Applied Science
 British Antarctic Survey
 Buttocks Augmentation Surgery
 Breast Augmentation Surgery

Se også 
 Bas